L'expression Critics Choice Awards 2009 peut faire référence à :

 la  des Critics Choice Awards, qui a lieu en 2009
 la  des Critics Choice Awards, qui a lieu en 2010 et qui honorera des films sortis en 2009 aux États-Unis